Drimó (escriptor) (Drymon, Δρύμων) fou un escriptor grec que va viure abans que Homer i és esmentat per Tatià i per Euebi, però sense determinar res de la seva vida i la seva obra.
 Drimó (filòsof) (Drymon, Δρύμων) fou un filòsof pitagòric grec que és esmentat per Iàmblic.